Die Dubai Tennis Championships 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. Februar bis 3. März 2001 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf einem Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in San José die Sybase Open und in Acapulco das Abierto Mexicano Pegaso gespielt. Letzteres ist genau wie die Dubai Tennis Championships Teil der Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in San José zur niedriger dotierten ATP International Series gehörte.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der Deutsche Nicolas Kiefer, der in diesem Jahr in der Auftaktrunde ausschied. Im Finale setzte sich die Nummer 7 der Setzliste, der Spanier Juan Carlos Ferrero, gegen den Setzlistenersten Marat Safin durch, da dieser Mitte des zweiten Satzes aufgeben musste. Es war Ferreros erster Titel der Saison und sein zweiter Karrieretitel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jiří Novák und David Rikl,  schieden als Setzlistenzweite dieses Jahr im Viertelfinale aus. Die an 3 gesetzten Joshua Eagle und Sandon Stolle aus Australien gewannen das Turnier ohne einen Satzverlust. Im Finale schlugen sie Daniel Nestor und Nenad Zimonjić. Es war ihr zweiter gemeinsamer Titel. Für Eagle war es der 14. Doppeltitel seiner Karriere, für Stolle der 18.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 900.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Dubai